Лоскот — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лоскот, Владимир Михайлович (1938—2021) — российский орнитолог, доктор биологических наук, заведующий Отделением орнитологии Зоологического института РАН.
 Лоскот, Евгений Александрович (1983—2014) — капитан Вооруженных сил Украины, Герой Украины (посмертно).